«Удине́зе» () — итальянский профессиональный футбольный клуб из города Удине, в одноимённой провинции в регионе Фриули. «Удинезе» основан в 1896 году и является старейшим после «Дженоа» клубом Италии. Традиционными для клуба являются футболки чёрно-белого цвета, чёрные шорты и белые гетры.

История 

Клуб был основан в 1896 году, первоначально для занятий гимнастикой, но вскоре клуб стал исключительно футбольным. В те времена не было единого итальянского соревнования.

В 1911 году клуб стал полностью футбольным и сменил старое название на нынешнее. Первый матч нового клуба состоялся против «Ювентуса» из Пальмановы, закончившийся со счётом 6-0 в пользу футболистов из Удине.

20-е и 30-е годы XX в. клуб провёл под знаком легенды удинского футбола Джино Беллотто, который является рекордсменом по сезонам в «Удинезе» (17 сезонов).

В сезоне 1949/50 клуб, заняв нужное место в серии B, впервые пробился в Серию А — элитный дивизион итальянского футбола.

В сезоне 1954/55 «Удинезе» при великолепной игре — в частности, разыгрался форвард Лоренцо Беттини — стал серебряным призёром, пропустив вперёд только «Милан». Но раскрылся коррупционный заговор и «Удинезе» отправили в серию B.

В сезоне 1979/80 фриульцы после более чем двадцатилетнего перерыва вновь выступили в элите чемпионата. В 80-х годах в составе удинцев блистал кумир миллионов, бразилец Зико.

В сезоне 1986/87 клуб оказался в серии B, где с перерывами пребывал до середины 1990-х годов.

В сезоне 1995/96 клуб вернулся в Серию А. В 2001—2002 и в 2003—2005 годах тренером «Зебр» был Лучано Спаллетти, прививший команде атакующий футбол. В итоге в сезоне 2002/03 «Удинезе» впервые пробился в еврокубки (Кубок УЕФА), а в сезоне 2004/05 и в Лигу Чемпионов 2005/06, где дошёл до группового этапа, заняв в нём третье место после «Барселоны» и «Вердера». В конце сезона ушёл Спалетти.

После наступил спад результатов, но с приходом нового тренера — Марино Паскуале, удинцы заняли в сезоне 2007/08 7-е место и вышли в Кубок УЕФА, где дошли до четвертьфинала. В частности обыграв в 1/8 финала петербургский «Зенит» по сумме двух матчей (0:0 и 2:0).

В сезоне 2010/11 клуб стал четвёртым в Серии А и попал в Лигу чемпионов. В том сезоне тренером удинцев был Франческо Гвидолин. По итогам сезона 2011/12 фриульский клуб финишировал третьим в Серии А, во второй раз подряд квалифицировавшись в Лигу чемпионов. В марте 2019 года Давиде Никола покинул пост главного тренера, его заменил Игор Тудор.

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Италии (Серия A)
 Вице-чемпион: 1954/55
 Бронзовый призёр (2): 1997/98, 2011/12
 Чемпионат Италии (Серия B)
 Победитель (3): 1924/25, 1955/56, 1978/79
 Серия C
 Победитель (3): 1929/30, 1948/49, 1977/78
 Кубок Италии по футболу
 Финалист: 1921/22
 Кубок Серии С
 Обладатель: 1977/78

Международные 
 Англо-итальянский кубок
 Обладатель: 1977/78
 Кубок Митропы
 Обладатель: 1979/80
 Кубок Интертото
 Обладатель: 2000

Молодёжные 
 Примавера
 Чемпион (2): 1963/64, 1980/81
 Кубок Примаверы
 Обладатель: 1992/93

Рекорды клуба 
 Лучший бомбардир в истории: Антонио Ди Натале — 227
 Лучший бомбардир в Серии А: Антонио Ди Натале — 191
 Лучшая позиция в Серии A: 2-е место в сезоне 1954/55
 Худшая позиция в Серии A: 18-е, 1961/62
 Рекорд забитых голов в течение сезона: 64, 1997/98
 Наиболее внушительная победа: Удинезе — M.A.T.E.R.-Рома 9-0, 1942/43
 Наиболее внушительная победа в Серии A: Удинезе — Наполи 7-0, 1957/58; Палермо — Удинезе 0-7, 2010/11
 Самое крупное поражение: Удинезе — Бари 0-7 (1930/31); Аталанта — Удинезе 7-0 (1931/32); Милан — Удинезе 7-0 (1958/59); Фиорентина — Удинезе 7-0 (1958/59)
 Выход в финал Кубка Италии, поражение от Vado 1-0 в овертайме
 Рекорд 26 сезонов подряд в Серии А (с 1995 по нынешнее время)
 Сезон 2005/06 — первое участие в Лиге Чемпионов УЕФА
 Сезон 2008/09 — первый четвертьфинал Кубка УЕФА
 Сезон 2008/09, сезон 2022/23 — серия из 6 побед подряд в Серии А

Количество сезонов по дивизионам

Текущий состав 
По состоянию на 3 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Главные тренеры 

  Бора Милутинович (1987—1988)
  Альберто Бигон (1992—1993)
  Джованни Галеоне (1994—1995)
  Альберто Дзаккерони (1995—1998)
  Франческо Гвидолин (1998—1999)
  Луиджи Ди Канио (1999—2000)
  Лучано Спаллетти (2000—2001)
  Рой Ходжсон (2000—2001)
  Лучано Спаллетти (2002—2005)
  Серсе Косми (2005—2006)
  Джованни Галеоне (2006—2007)
  Альберто Малезани (2007)
  Паскуале Марино (2007—2009)
  Джанни Де Бьязи (2009—2010)
  Паскуале Марино (2010)
  Франческо Гвидолин (2010—2014)
  Луиджи Дельнери (2016—2017)
  Массимо Оддо (2017—2018)
  Игор Тудор (2018, 2019—)
  Хулио Веласкес (2018)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Футбольные клубы Италии
ФК «Удинезе»